Niemcy:
 Tessenow - część gminy (Ortsteil) Ruhner Berge w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Tessenow - część gminy Schorssow w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock

Osoby:
 Heinrich Tessenow - niemiecki architekt

Zobacz też:
 Tessnow